Свобо́дный со́кол:
 «Свободный сокол» — крупный завод в Липецке.
 Свободный Сокол — народное названия липецкого микрорайона Сокол.
 Улица Свободный Сокол — улица в Липецке.